Berecz Jánosné (1933–1986) Berecz Annamária férjezett neve, az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Berecz János politikus első felesége
 Berecz Jánosné (1948) Sáfár Anikó férjezett neve, színművész, Berecz János politikus második felesége
Lásd még
Berecz János (egyértelműsítő lap)